Marciana de Mauritània (Dellis, Mauritània Cesariense, segle III - Cesarea, actual Sersell, Algèria, ~304), verge i màrtir, venerada com a santa per diferents confessions cristianes
 Marciana Silva, regió boscosa del sud-est de Germània probablement part de la moderna Selva Negra
 Marciana de Toledo (Toledo, segle III - 155), personatge llegendari format per desdoblament a partir de la santa Marciana de Mauritània venerada com a santa a la diòcesi de Toledo
 Biblioteca Marciana, biblioteca de la ciutat de Venècia, Itàlia
 Capella Marciana, cor de la Basílica de Sant Marc a Venècia 
 Ulpia Marciana, germana de Trajà